Chisapani kan verwijzen naar meerdere plaatsen in Nepal:

Chisapani (Bheri)
Chisapani (Gandaki)
Chisapani (Ramechhap)
Chisapani (Mechi)
Chisapani (Khotang)